Pyrgi kan syfta på:

Geografi

Grekland 

 Pyrgíon, ort, Nordegeiska öarna, Chios,

Italien 

 Santa Severa, ort, Lazio, Città metropolitana di Roma Capitale, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar